Het Wereldkampioenschap rally in 2010 was de achtendertigste jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship) dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Het was het laatste seizoen waarin de 2-liter World Rally Cars actief waren, en dus betekende dit het einde van de WK-carrière's van de Citroën C4 WRC en Ford Focus RS WRC. Het kampioenschap werd in grote lijnen gedomineerd door Citroën, met kopman Sébastien Loeb die acht keer wist te winnen en slechts op een uitzondering na altijd een podium resultaat bijschreef. Hij besliste de titel in zijn voordeel met een overwinning tijdens de Rally van Frankrijk, waar Citroën tevens kampioen werden bij de constructeurs.

Wijzigingen reglementen 
 Auto's die gerechtigd zijn punten te scoren voor het constructeurskampioenschap zijn de huidige (originele World Rally Cars) en de toekomstige World Rally Cars (auto's gebaseerd op de S2000 klasse), en de Super 2000 auto's.

 De organisatoren van rallyevenementen wordt meer flexibiliteit gegeven. De rally's kunnen over twee, drie of vier dagen verreden worden, maar moeten eindigen op een zaterdag of zondag. Een rally kan bestaan uit verschillende ondergronden (asfalt en gravel), zowel per proef als een bepaalde dag die deel uitmaakt van de complete route. Per klassementsproef bestaat er geen minimum of maximum afstand meer. De complete afstand van een rally is versoepeld en kan een afstand hebben tussen de 300 en 500 kilometer. Nachtproeven zijn toegestaan, echter kan een dagroute daar niet enkel uit bestaan.

 De toegelaten vertraging tussen twee tijdcontroles (klassementsproeven) is verlengd van 15 naar 30 minuten. De complete vertraging per dag bestaat echter nog steeds uit 30 minuten.

 De controversiële 'superally' regel, die een uitgevallen team toestaat met straftijd een herstart te maken, wordt vervangen door een systeem waarin punten worden vergeven aan het snelste team aan het einde van de dag van een bepaalde rally.

 Een nieuw puntensysteem is geïntroduceerd. Deze wordt wederom gebaseerd op het puntensysteem in de Formule 1. De complete top tien wordt beloond met punten (voor het eerst sinds 1996). De verdeling zal als volgt zijn; winnaar: 25 punten, tweede: 18, derde: 15, vierde: 12, vijfde: 10, zesde: 8, zevende: 6, achtste: 4, negende: 2, tiende: 1 punt.

 In 2010 wordt een nieuw kampioenschap geïntroduceerd, officieel genaamd het FIA World Rally Championship Cup for S2000 teams (SWRC), bedoeld voor de Super 2000 klasse. Dit kampioenschap is vergelijkbaar met het al bestaande Junior World Rally Championship en het Production World Rally Championship, waarin teams zeven uit tien evenementen van het kampioenschap kunnen selecteren, waarvan ze er twee buiten Europa moeten starten.

 De nieuwe technische regels voor de toekomstige World Rally Cars worden effectief vanaf 2011. De auto's worden gebaseerd op de huidige S2000 en Groep N klasse, die toegepast worden met een turbo en bijhorende aerodynamische hulpmiddelen.

Puntensysteem 
 Punten wordt uitgereikt aan de top 10 geklasseerden.

Kalender

Teams en rijders

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs

Standen ondersteunende kampioenschappen

SWRC

Rijders

Teams 

 Noot: Per-Gunnar Andersson kreeg puntenaftrek omdat hij met zijn inschrijving Rufa Sport niet aan het verplichte aantal rondes had deelgenomen. In Zweden nam hij niet deel met dit team, vanwaar die punten werden behouden. Janne Tuohino en zijn inschrijving Janpro stopte ook voortijdig, die daarmee echter wel al zijn gescoorde punten verloor.

PWRC 

 Noot: Miguel Baldoni werd niet geklasseerd.

JWRC 

 Noot: Egoi Eder Valdés López werd niet geklasseerd.

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Externe links 
  Officiële website World Rally Championship
 Resultaten op Juwra.com
 Resultaten op eWRC-results.com

Rally in 2010
2010